Islands Brygge kan henvise til flere lokaliteter på Amager:

 Byområdet Islands Brygge.
 Metrostationen Islands Brygge.
 Vejen Islands Brygge.
 Kulturhuset Islands Brygge.